Kamran Mammadov (* 12. března 1990) je ázerbájdžánský zápasník – klasik.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnoval od 7 let. Připravuje se v Baku v tréninkovém centru Dinamo. Specializuje se na řecko-římský (klasický) styl. V ázerbájdžánské mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2011 ve váze do 60 kg a od roku 2015 ve váze do 66 (67) kg. V roce 2012 a 2016 neuspěl v ázerbájdžánské olympijské nominaci.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Ázerbájdžánu

Externí odkazy 
 
 Výsledky Kamrana Mammadova na uni-leipzig.de

Ázerbájdžánští klasici
Narození 12. března
Narození v roce 1990
Žijící lidé
Muži